Кампо Сан Антонио има више значења:

 Кампо Сан Антонио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Антонио, Блоке 315 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Сан Антонио (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику